trasa narciarska 
 trasa W-Z w Warszawie
 trasa W-Z w Łodzi
 trasa europejska
 trasa Świętokrzyska
 trasa Łazienkowska
 trasa Kaszubska
 trasa Salomea-Wolica
 trasa azjatycka AH1
 trasa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Zobacz też